Eredivisie (1977/1978) była 22. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud Geels, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 30 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1977 w Holandii
1978 w Holandii